Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Brigham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Brigham – miejscowość w Anglii, w Kumbrii

Miasta w USA:
 Brigham – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa